Code d'éthique peut faire référence à :
 dans le monde des entreprises, code de conduite, une déclaration officielle des valeurs et des pratiques commerciales d'une entreprise ;
 en philosophie, code moral, la façon dont cette personne applique sa notion de la morale.